Hackert ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Hackert (* 1984), deutscher Eishockeyspieler
 Jakob Philipp Hackert (1737–1807), deutscher Maler
 Klaus Hackert (1938–2022), deutscher Gas- und Wasserinstallateurmeister, Handwerksfunktionär und Kommunalpolitiker (CDU)
 Michael Hackert (* 1981), deutscher Eishockeyspieler
 Sebastian Hackert (1976–2009), deutscher Musiker und Produzent der Gruppe Deichkind